A quinta temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou no dia 5 de outubro de 2016 (a estreia foi transmitida excepcionalmente em uma quarta-feira devido ao jogo das Eliminatórias da Copa ter sido na quinta-feira), e terminou no dia 29 de dezembro de 2016, após a novela A Lei do Amor, na Rede Globo. A temporada teve a apresentação de Tiago Leifert e Mariana Rios (nos bastidores), e no júri Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Lulu Santos e Michel Teló.

Na final do programa, ficaram Afonso Cappelo (Time Carlinhos Brown), Dan Costa (Time Lulu Santos), Danilo Franco (Time Claudia Leitte) e Mylena Jardim (Time Michel Teló). A mineira Mylena Jardim, do time de Michel Teló, venceu a temporada com 34% dos votos, fazendo de Michel Teló o primeiro técnico com duas vitórias (sua segunda vitória consecutiva). Mylena foi a primeira mulher a ganhar depois de três temporadas e é a vencedora mais jovem de todas as edições, com 17 anos de idade.

Técnicos e apresentadores
A quinta temporada contou com os quatro técnicos da temporada anterior: Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Lulu Santos e Michel Teló. A atração seguiu sob o comando de Tiago Leifert e Mariana Rios substituiu Daniele Suzuki nos bastidores. Ivete Sangalo ocupou o cargo de Supertécnica, que ajudou os técnicos a treinarem os participantes na fase das batalhas. Essa foi a primeira temporada em que esse recurso foi utilizado.

Episódios

Episódio 1: Audições às Cegas, parte 1 (5 de outubro de 2016)
Legenda

 Performances
 "Aquele Abraço" - Técnicos do The Voice Brasil

Episódio 2: Audições às Cegas, parte 2 (13 de outubro de 2016) 
 Performances
 "Magalenha" - Claudia Leitte

Episódio 3: Audições às Cegas, parte 3 (20 de outubro de 2016) 
 Performances
 "Meia Lua Inteira / Berimbau" - Carlinhos Brown

Episódio 4: Audições às Cegas, parte 4 (27 de outubro de 2016) 
 Performances
 "Humilde Residência" - Michel Teló

Episódio 5: Audições às Cegas, parte 5 (3 de novembro de 2016) 
 Performances
 "Tudo Bem" - Lulu Santos

Episódios 6 a 8: Batalhas (9 a 24 de novembro de 2016)
A fase de batalhas foram transmitidas em três episódios. Nessa fase, os técnicos contaram com a ajuda de Ivete Sangalo como supertécnica para todos os times.

Graças ao "Peguei", alguns competidores foram salvos por outros técnicos mesmo perdendo a sua batalha e, assim, seguiram na competição.

Legenda

 Performances
 "O Doce" - Ivete Sangalo

Episódio 9: Batalha dos Técnicos, parte 1 (1 de dezembro de 2016) 
Na nova fase "Batalha dos Técnicos", o técnico escolhe que time deseja enfrentar e seleciona um candidato do seu time para enfrentar outro participante do time que escolheu e o público decide quem dos dois competidores permanece na competição.

Legenda

O participante Rafah, eliminado na primeira noite de batalha dos técnicos, retornou a competição devido a um erro nas informações de votação para o público e a emissora fez o comunicado através do portal Gshow.

Episódio 10: Batalha dos Técnicos, parte 2 (8 de dezembro de 2016)

Episódio 11: Remix (15 de dezembro de 2016) 
A nova fase "Remix" foi criada para deixar todos os times com o mesmo número de competidores na reta final do programa. Nessa fase, os técnicos irão assistir a performance dos competidores novamente e usarão o botão vermelho para escolher quem vai para a próxima fase. Os participantes que forem escolhidos por mais de um técnico poderão decidir em qual time querem seguir. Os técnicos têm direito a uma carta curinga que garante o "Poder Supremo" na hora da escolha, se mais de um a usar, a vantagem vai para o técnico original do candidato. Os técnicos tem direito a escolher dois participantes na rodada e o terceiro através da repescagem.
Legenda

Episódio 12: Shows ao vivo - Semifinal (22 de dezembro de 2016) 

Legenda

Episódio 13: Shows ao vivo - Final (29 de dezembro de 2016)

Resultados
Informação dos concorrentes

Detalhes dos resultados

Times 
Legenda

  – Vencedor(a)
  – Finalista
  – Eliminado(a) na semifinal
  – Pego por outro técnico na fase remix (nome riscado)
  – Eliminado(a) na fase remix
  – Eliminado(a) na batalha dos técnicos
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas

Controvérsias 
No primeiro programa ao vivo da temporada, na fase de batalha dos técnicos durante a apresentação de Rafah, candidato do time Lulu, houve um erro na exibição das informações de como votar nos participantes: a emissora exibiu o nome e a foto de Luan Douglas do time Teló, seu concorrente na batalha, com o número que seria indicado para votar em Rafah por alguns segundos, gerando críticas dos internautas que pediam o retorno do participante que acabou perdendo a batalha e sendo eliminado.
Diante do erro a direção do programa deu uma nova chance a Rafah e comunicou que ele e Luan Douglas foram classificados para a fase seguinte.

Audiências 
Os dados são divulgados pelo IBOPE.

The Voice Brasil
2016 na televisão no Brasil